

Patronyme 

 Béatrice Filliol (née en 1969), skieuse alpine française ;
 Édouard Filliol (1895-1955), joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;